Wysszaja liga (1999) – 8. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kirgistanie. Rozgrywki odbywają się systemem wiosna-jesień. Wzięło w nich udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna CAG-Dinamo-MWD Biszkek. Tytuł króla strzelców zdobył Ismaił Malikow, który w barwach klubu Dżasztyk-Ak-Ałtyn Kara-Suu strzelił 16 goli.

Przed sezonem zespół Bu-Terek Tałas wycofał się z rozgrywek. Jego miejsce w lidze zajęła drużyna Dordoj Naryn.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Wysszaja liga kirgiska w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kirgistanie
1999 w piłce nożnej